Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2012 года прошёл с 6 по 8 января в Городском парке Будапешта на историческом открытом катке, на котором прошёл один из первых чемпионатов Европы 1895 года. Чемпионом в Европы среди мужчин в пятый раз стал голландец Свен Крамер, пропустивший предыдущий сезон из-за травмы, а среди женщин в четвёртый раз чемпионкой Европы стала чешка Мартина Сабликова.

Результаты по отдельным дистанциям

Мужчины

Женщины

Общий зачёт

Мужчины 

РК - рекорд катка
пр - персональный рекорд
ДСК - дисквалификация

Женщины 

(№) - какой чемпионат Европы по счёту
РК - рекорд катка
пр - персональный рекорд

Международные спортивные соревнования в Будапеште
2012
2012 год в конькобежном спорте
конькобежный
Январь 2012 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Венгрии
Чемпионаты Европы в Венгрии